Il doppio del torneo di tennis WTA New Jersey 1981, facente parte del WTA Tour 1981, ha avuto come vincitrici Rosie Casals e Wendy Turnbull che hanno battuto in finale Candy Reynolds e Betty Stöve 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Rosie Casals /  Wendy Turnbull (Campionesse)
 Candy Reynolds /  Betty Stöve (finale)
 Rosalyn Nideffer /  Tanya Harford (semifinali)
 Mareen Louie-Harper /  Marita Redondo (primo turno)

 Bettina Bunge /  Claudia Kohde Kilsch (semifinali)
 Ilana Kloss /  Sharon Walsh-Pete (quarti di finale)
 Hana Mandlíková /  Pam Teeguarden (quarti di finale)
 Leslie Allen /  Virginia Wade (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WTA New Jersey 1981